Борисёнок, Юрий Аркадьевич (род. 1966) — российский историк.
 Борисёнок, Юрий Дмитриевич (1941—2015) — советский и украинский актёр.